Jiangcheng Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiangcheng (köping i Kina, lat 22,27, long 109,56), Guangxi, 
 Jiangcheng (köping i Kina, lat 23,33, long 107,13), Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar